Lauderdale County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Lauderdale County, Alabama 
 Lauderdale County, Mississippi 
 Lauderdale County, Tennessee